Velika nagrada Bahrajna 2017 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. aprila 2017 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretje pa Valtteri Bottas, oba Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
|
|Mercedes
|1:31,041
|1:29,555
|1:28,769
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:30,814
|1:29,535
|1:28,792
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:31,037
|1:29,596
|1:29,247
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:31,667
|1:30,497
|1:29,545
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:30,988
|1:29,843
|1:29,567
|align="center"|5
|-
!6
| align="center" |33
|
|
|1:30,904
|1:30,307
|1:29,687
| align="center" |6
|-
!7
|align="center"|27
|
|Renault
|1:31,057
|1:30,169
|1:29,842
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:31,373
|1:30,677
|1:30,074
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:31,691
|1:30,857
|1:30,763
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|30
|
|Renault
|1:31,458
|1:30,899
|1:31,074
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|26
|
|Toro Rosso
|1:31,531
|1:30,923
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|18
|
|Williams-Mercedes
|1:31,748
|1:31,168
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|94
|
|Sauber-Ferrari
|1:31,995
|1:31,414
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|31
|
|
|1:31,774
|1:31,684
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:32,054
|brez časa
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|55
|
|Toro Rosso
|1:32,118
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:32,313
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:32,318
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:32,543
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|1:32,900
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|57
|1:33:53,374
|3
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|57
| +6,660
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|57
| +20,397
|1
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|57
| +22,475
|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|57
| +39,346
|4
|align=center|10
|-
!6
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|57
| +54,326
|8
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|57
| +1:02,606
|18
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|57
| +1:14,865
|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|57
| +1:20,188
|7
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|57
| +1:35,711
|14
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|56
| +1 krog
|13
|
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|56
| +1 krog
|11
|
|-
!13
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|56
| +1 krog
|10
|
|-
!14
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|54
|Motor
|15
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|50
|Menjalnik
|19
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|12
|Trčenje
|16
|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|12
|Trčenje
|12
|
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|11
|Zavore
|6
|
|-
!Ods
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|8
|El. sistem
|20
|
|-
!DNS
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|0
|Motor
|—
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017